Коморане може бити:

 Коморане (Крушевац), насеље у граду Крушевцу, Република Србија
 Коморане (Рековац), насеље у општини Рековац, Република Србија
 Коморане (Глоговац), насеље у општини Глоговац, КиМ, Република Србија